«The Other Side»() — сингл, выпущенный Полом ван Дайком с его альбома The Politics of Dancing 2. Пол ван Дайк написал «The Other Side» в связи с поразившим Юго-восточную Азию цунами 26 декабря 2004 года.

Список композиций

CD-версия 
 «The Other Side» (Radio Edit)
 «The Other Side» (Original Mix)
 «The Other Side» (Deep Dish Other Than This Side Remix)
 «The Other Side» (Mark Spoon vs. Mobilegazer «Sundown Mix») *
 «The Other Side» (Martin Roth Mix)
 «The Other Side» (Breaks Mix) *
 «The Other Side» (Mark Spoon vs. Mobilegazer «Sunrise Mix»)
* (Released only in the US version)

Винил — сторона A 
 «The Other Side» (Original Mix)
 «The Other Side» (Martin Roth Mix)
 «The Other Side» (Mark Spoon Mix)

Винил — сторона B 
 «The Other Side» (Deep Dish Mix)
 «The Other Side» (Breaks Mix)

Чарты 

Синглы 2005 года
Песни Пола ван Дайка